50 Cent Is the Future — первый официальный микстейп американской хип-хоп-группы G-Unit, в состав которой входят рэперы 50 Cent, Lloyd Banks и Tony Yayo. На обложке альбома они расположены слева направо. Микстейп был записан после неизданного альбома 50 Cent — Power of the Dollar. Запись происходила в Канаде. По версии журнала XXL этот микстейп стал самым лучшим за всё время.

Сайт, занимающийся распространением микстейпов DatPiff присвоил ему золотой статус (присваивается после 100 000 скачиваний). На май 2015 года количество скачиваний микстейпа с этого сайта превысило 112 тысяч.

Микстейп занял шестое место в списке «Top Ten Mixtape List Of All Time» (), который составил журнал XXL и первое место в списке «The 50 Best Rapper Mixtapes» () от журнала Complex.

Помимо этого, журнал Complex в списке 100 лучших альбомов десятилетия поставил этот микстейп на 51-е место, посчитав его лучше многих студийных альбомов.

В 2012 году по случаю десятилетней годовщины выпуска этого микстейпа 50 Cent выпустил микстейп The Big 10. Во время освещения этой новости Marc Hogan из журнала Spin назвал 50 Cent Is the Future по-прежнему лучшим микстейпом 2002 года.

Список композиций 
 В скобках рядом с названием указаны исполнители.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 50 Cent Is the Future Billboard. Accessed 11 August 2007.
 50 Cent Is the Future на сайте Allmusic
 Интервью 50 Cent сайту HipHopDX о записи 50 Cent Is the Future
 Интервью продюсера Sha Money XL журналу XXL о записи 50 Cent Is the Future

Дебютные микстейпы
Микстейпы 2002 года